Rui Filipe désigne :

 Rui Filipe (1968-1994), un footballeur portugais ;
 Rui Filipe Dolores Azevedo dit Rui Dolores (1978-), un footballeur portugais ;
 Rui Filipe (peintre), un peintre portugais.